Lesbo – isola della Grecia
 Lesbo – unità periferica della Grecia, in passato coincidente anche con un comune
 Lesbo – ex prefettura della Grecia
 Lesbo – relativo all'omosessualità femminile (usato colloquialmente come aggettivo o per indicare la persona)
 Lesbo – film del 1969 diretto da Edoardo Mulargia